Bergmark är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl-Gustaf Bergmark (1913–1973), svensk präst
 Gustaf Bergmark (1881–1951), svensk läkare
 Hilmer Bergmark (1878–1963), svensk sjömilitär
 Jörgen Bergmark, flera personer
 Jörgen Bergmark (militär) (född 1948), svensk militär
 Jörgen Bergmark (regissör) (född 1964), svensk manusförfattare och regissör
 Olle Bergmark (1916–1994), svensk konstnär och poet
 Orvar Bergmark (1930–2004), svensk fotbolls- och bandyspelare

Svenska efternamn